«Iglesia de la Madre de Dios» puede referirse a: 

 Cualquier iglesia bajo la advocación de la Madre de Dios.
 Chiesa della Gran Madre di Dio (Madre de Dios en italiano).
 Iglesia de la Nativitat de la Mare de Déu de Durro (Madre de Dios en catalán).
 Lucena#Iglesia de la Madre de Dios
 Monasterio de Sanahin#Iglesia de la Madre de Dios
 Capilla de la Madre de Dios:
 Capilla de Darresham (Madre de Dios en armenio)
 Nájera#Capilla de la Madre de Dios